Álvaro Fernández (1985- ), futbolista uruguayo
Álvaro Fernández (1998- ), futbolista español